Alpha est la première lettre de l'alphabet grec (majuscule Α, minuscule α).

Prénom 
Alpha est un prénom.

Sciences et techniques

Astronomie 
 Alpha (α) est le nom habituel de l'étoile la plus brillante d'une constellation, dans la désignation de Bayer :
.

Astronautique 
 Alpha est le nom donné à la seconde mission du spationaute français Thomas Pesquet vers la Station Spatiale Internationale.

Biologie 
 Le Alpha (mâle alpha ou la femelle alpha) est l'individu dominant d'un groupe d'animaux, par exemple dans une meute de loups ou dans une tribu de chimpanzés.

Chimie 
 α est un locant utilisé en nomenclature chimique pour indiquer la position relative d'un groupe par rapport à un groupe fonctionnel.
 α désigne le pouvoir rotatoire d'une molécule mais aussi son pouvoir rotatoire spécifique, auquel cas on utilise la notation [α].

Informatique 
 Alpha est un microprocesseur fabriqué par Digital Equipment Corporation.
 La « version alpha » est la version « interne » d'un logiciel.
 Alpha est un langage de programmation pour le calcul parallèle.
 Sony Alpha est une gamme d'appareils photographiques reflex numérique lancée par Sony.
 Alpha est un multi-moteurs de recherche de Yahoo!.
 alpha-réduction est un mécanisme du lambda-calcul.
 Alpha est le taux de transparence d'une image ou d'une couleur.

Mathématiques 
 On note parfois un angle plat α - une autre notation courante est θ.
 On note parfois les coordonnées d'un point du plan de la façon suivante : (α;β).
 On utilise parfois α comme notation pour « proportionnel à » :  signifie B est proportionnel à A.
 On utilise α pour représenter l'erreur de première espèce lors de tests d'hypothèses.

Météorologie

Physique 
 Les particules alpha sont des noyaux d'hélium 4 émis par un noyau radioactif.
 Le rayonnement alpha, l'un des trois types de rayonnement ionisant, est constitué de particules alpha.
 ALPHA (Antihydrogen Laser PHysics Apparatus) est une expérience de physique.
 α est utilisée pour les notations spécifiques suivantes :
 coefficient d'absorption acoustique,
 coefficient de dilatation,
 constante de structure fine,
 polarisabilité,
 rapport cyclique (temps de conduction divisé par la période du signal) en électricité.

Sciences humaines et sociales

Linguistique 
 Alpha est une lettre additionnelle de l'alphabet latin (majuscule ΑⱭ, minuscule ɑ).
 Alpha est un mot redondant associé à la lettre A dans le code international de l'alphabet morse normalisé par l'OACI.
 Alpha est un mot désignant la lettre A dans l'alphabet radio international (norme OTAN).

Psychanalyse 
 Pour le psychanalyste W.R. Bion, la fonction alpha permet de transformer les éléments béta, c'est-à-dire éléments bruts, non intégrés, non élaborés par le psychisme, en éléments alpha, éléments pensables, représentables, symbolisables.

Culture et société

Arts plastiques 
 Alpha est un tableau de Jean-Claude Meynard qui représente un corps en position alpha.

Cinéma et télévision 
 Alpha est un film américain d'Albert Hughes sorti en 2018.
 Alphas est une série télévisée américaine diffusée depuis 2011 sur Syfy aux États-Unis.

Édition 
 Les encyclopédies Alpha sont des encyclopédies des années 1970 présentant plusieurs collections en plusieurs volumes chacune traitant de sujets divers : Grande encyclopédie alpha des sciences et des techniques en onze volumes, Encyclopédie alpha du cinéma en douze volumes, La Faune en onze volumes

Éducation 
 Être Alpha, dans le jargon des taupins, veut dire être admissible à l'oral d'un concours d'entrée dans une grande école. Cette terminologie vient du jargon de l'X ; les X entrent dans cette école avec le grade d'aspirant, grade dont l'épaulette distinctive, dans l'Artillerie, comme de nos jours dans l'Armée de l'air, était un alpha d'or sur fond gris. Le fait de ne pas être α valait d'être déclaré β, abréviation irrévérencieuse de bité, mot aujourd'hui banalisé mais à l'époque perçu comme osé.
 Une plaquette Alpha est une plaquette de présentation réalisée par les élèves dans une école.
 les Alphas sont des galons d'élève-officier ou d'aspirant en école militaire

Finance 
 Alpha est la performance relative ajustée du risque systématique (coefficient bêta) d'un portefeuille ou d'un actif financier. Il correspond à la constante de la régression linéaire par les moindres carrés entre les rendements logarithmiques du portefeuille et ceux d'un indice de référence (). Voir aussi ratio de Sharpe.

Jeux 
 Alpha est la première édition du jeu de cartes à collectionner Magic : l'assemblée.

Littérature et bande dessinée 
 Alpha est une série de bande dessinée d'espionnage publiée par Le Lombard.
 La Division Alpha est un groupe de super-héros canadiens dans l'univers des comics de Marvel.

Musique 
 Alpha est un groupe de musique britannique.
 Alpha est un label de musique classique.
 Alpha 5.20 est un rappeur français d'origine sénégalaise.
 Alpha est un album d'Alice Nine (2007).
 Alpha est un album d'Asia (1983).
 Alpha est un album de Sevendust (2007).
 Alpha est un album de Selena (1986).
 Alpha est une chanson de Periphery.

Religions 
 Dans la religion chrétienne, comme également dans la bible dite Septante (livre d'Isaie), l'alpha et l'oméga, associés sous le vocable Alpha et oméga sont les symboles de l'éternité de Dieu (Apocalypse, 22:13), situé au commencement et à la fin de toutes choses. Ces deux lettres étaient parfois utilisées par les premiers chrétiens sur certains monuments. Elles figurent toujours sur le Chrisme.
 Le parcours Alpha est une série de rencontres pour présenter la foi chrétienne et en discuter.

Titre 
 Alpha est un titre donné à des personnalités éminentes en Guinée.

Transports 
 Alpha Motors est un fabricant français de motos de trial (1988-1991).
 Alpha Sports est un constructeur australien de voitures en kit.
 Alpha, présenté en France en 2015, est le premier vélo à assistance électrique fonctionnant à l'hydrogène et fabriqué en série. Il se recharge en cinq minutes et son autonomie vaut environ .

Service secret 

 Alpha, en France, était une unité de la DGSE dédiée à l'assassinat ciblé, notamment dans le cadre d'une opération homo.

Toponymes

Antarctique 
 Île Alpha, une île de la péninsule Antarctique faisant partie des îles Melchior ;

Arctique 
 Alpha Ridge, une chaîne sous-marine ;

Australie 
 Alpha, une localité du Queensland, siège du comté de Jericho ;

États-Unis 
 Alpha, une localité du comté de Henry, dans l'Illinois ;
 Alpha, une localité du comté d'Iron, dans le Michigan ;
 Alpha, une localité du comté de Jackson, dans le Minnesota ;
 Alpha, une localité du comté de Warren, dans le New Jersey ;
 Alpha Ridge, une chaîne de montagnes dans le comté de Denali en Alaska ;

Territoire britannique d'outre-mer 
 Île Alpha, une île de l'archipel des Bermudes, en Amérique du Nord.

Référence 

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de titre